Beckhaus ist der Familienname folgender Personen:

 August Beckhaus (1877–1945), deutscher Regierungsbeamter und Politiker
 Friedrich G. Beckhaus (* 1927), deutscher Schauspieler
 Konrad Beckhaus (1821–1890), deutscher Theologe und Biologe

 Moritz Johann Heinrich Beckhaus (1768–1845), deutscher reformierter Theologe und Hochschullehrer
 Regina Beckhaus (* 1992), deutsch-amerikanische Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Rüdiger Beckhaus (* 1955), deutscher Chemiker und Hochschullehrer